Ceratorhiza — рід грибів родини Ceratobasidiaceae. Назва вперше опублікована 1987 року.

Класифікація 
До роду Ceratorhiza відносять 10 видів:
 Ceratorhiza anacalospora
 Ceratorhiza cerealis
 Ceratorhiza decidua
 Ceratorhiza fragariae
 Ceratorhiza goodyerae-repentis
 Ceratorhiza hydrophila
 Ceratorhiza oryzae-sativae
 Ceratorhiza pernacatena
 Ceratorhiza ramicola
 Ceratorhiza rhizodes

Примітки

Джерела 
 Moore, R.T. 1987. The genera of Rhizoctonia-like fungi: Ascorhizoctionia, Ceratorhiza gen. nov., Epulorhiza gen. nov., Moniliopsis, and Rhizoctonia. Mycotaxon. 29:91-99 - P.94

Роди грибів
Кантарелальні